Arrowhead Village bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arrowhead Village (Colorado), im Eagle County
 Arrowhead Village (New Jersey), im Ocean County